Salvemini ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Salvemini (1873–1957), italienischer Politiker
 Gaetano Salvemini (Fußballspieler) (* 1942), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Francesco Mauro Melchiorre Salvemini de Castillon (da Castiglione), auch Johann Castillon (1708–1791), italienischer Mathematiker und Philosoph
 Michele Salvemini alias Caparezza (* 1973), italienischer Musiker